Radulf  (Radulfus en latin) est un aventurier normand du  qui s'illustra en Italie méridionale et qui fut l'un des 12 barons normands qui se partagèrent l'Apulie (1042), en partie conquise sur les Byzantins, après l'élection comme chef des Normands de Guillaume Bras-de-Fer.
 Radulphe est le nom d'un moine chrétien français du .
 Radulf de Thuringe